An-Sophie Mestach e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo ma hanno superato i limiti di età per partecipare a tornei Juniores.

Gabrielle Andrews e Taylor Townsend hanno sconfitto in finale Irina Chromačëva e Danka Kovinić per 7–5, 5–7, [10-6].

Teste di serie

 Irina Chromačëva /  Danka Kovinić (finale)
 Indy de Vroome /  Anett Kontaveit (secondo turno, ritirate)
 Ilka Csoregi /  Elizaveta Kuličkova (semifinale)
 Sabina Sharipova /  Anna Schmiedlová (quarti di finale)

 Kyle McPhillips /  Julija Putinceva (quarti di finale)

 Anna Danilina /  Zuzanna Maciejewska (secondo turno)
 Eugenie Bouchard /  Carol Zhao (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2012